Mierke ist der Familienname folgender Personen:

 Gesine Mierke (* 1977), deutsche germanistische Mediävistin
 Karl Mierke (1896–1971), deutscher Psychologe, Pädagoge und Hochschullehrer
 Udo Mierke, Regisseur, Theaterleiter, Dramaturg und Verleger